Шанкин:
 Шанкин, Генрих Петрович - известный специалист в области обеспечения информационной безопасности, доктор технических наук, профессор Академии ФСБ РФ.  
  - американский политический сатирик.